Adade - deidade semítica também chamada Hadade
 Baal - deus fênico-púnico também chamado Hadade
 Hadade (Bíblia) - nome dum filho de Ismael
 Hadade (filho de Bedade) - nome dum rei edomita
 Hadade (região) - antiga municipalidade do Barém

Desambiguação
Sobrenomes derivados de profissões